Chemirani ist der Familienname folgender Personen:

Bijan Chemirani (* 1979), französischer Perkussionist
Djamchid Chemirani (* 1949), iranischer Zarbspieler
Keyvan Chemirani (* 1968), französischer Perkussionist